Xanthidae — семейство крабов из надсемейства Xanthoidea.

Многие виды Xanthidae ярко окрашены и являются ядовитыми. Они содержат токсины не разрушающиеся при кулинарной обработке и для которых нет антидота. Эти вещества подобны тетродотоксину и сакситоксину иглобрюхих, и выделяется бактерией из рода вибрионы, живущих в симбиозе с крабом, в основном это бактерии Vibrio alginolyticus и Vibrio parahaemolyticus.

Классификация 
Многие виды, ранее включавшиеся в семейство Xanthidae были перемещены в новые семейства. Несмотря на это, Xanthidae до сих пор самое многочисленное семейство крабов, состоящее из 572 видов из 133 родов, разделённых на 13 подсемейств:

 Actaeinae Alcock, 1898
 Actaea De Haan, 1833
 Actaeodes Dana, 1851
 Actaeops † Portell & Collins, 2004
 Allactaea Williams, 1974
 Epiactaea Serène, 1984
 Epiactaeodes Serène, 1984
 Forestia Guinot, 1976
 Gaillardiellus Guinot, 1976
 Heteractaea Lockington, 1877
 Lobiactaea T. Sakai, 1983
 Meractaea Serène, 1984
 Novactaea Guinot, 1976
 Odhneria T. Sakai, 1983
 Paractaea Guinot, 1969
 Paractaeopsis Serène, 1984
 Phlyctenodes † A. Milne-Edwards, 1862
 Platyactaea Guinot, 1967
 Psaumis Kossmann, 1877
 Pseudactaea Serène, 1962
 Pseudoliomera Odhner, 1925
 Pseudophlyctenodes † Busulini, Tessier & Beschin, 2006
 Rata Davie, 1993
 Serenius Guinot, 1976
 Antrocarcininae Ng & D. G. B. Chia, 1994
 Antrocarcinus Ng & D. G. B. Chia, 1994
 Cyrtocarcinus Ng & D. G. B. Chia, 1994
 Glyptocarcinus Takeda, 1973
 Chlorodiellinae Ng & Holthuis, 2007
 Chlorodiella Rathbun, 1897
 Cyclodius Dana, 1851
 Garthiella Titgen, 1986
 Liocarpiloides Klunzinger, 1913
 Pilodius Dana, 1851
 Sulcodius P. F. Clark & Ng, 1999
 Tweedieia Ward, 1935
 Vellodius Ng & Yang, 1998
 Cymoinae Alcock, 1898
 Cymo De Haan, 1833
 Etisinae Ortmann, 1893
 Etisus H. Milne-Edwards, 1834
 Paraetisus Ward, 1933
 Euxanthinae Alcock, 1898
 Alainodaeus Davie, 1993
 Batodaeus Vázquez-Bader & Gracia, 2004
 Carpoporus Stimpson, 1871
 Cranaothus Ng, 1993
 Crosnierius Serène & Vadon, 1981
 Danielea Ng & P. F. Clark, 2003
 Edwardsium Guinot, 1967
 Epistocavea Davie, 1993
 Euxanthus Dana, 1851
 Guinotellus Serène, 1971
 Hepatoporus Serène, 1984
 Hypocolpus Rathbun, 1897
 Ladomedaeus Števčić, 2005
 Lipaesthesius Rathbun, 1898
 Medaeops Guinot, 1967
 Medaeus Dana, 1851
 Miersiella Guinot, 1967
 Monodaeus Guinot, 1967
 Olenothus Ng, 2002
 Palatigum Davie, 1997
 Paramedaeus Guinot, 1967
 Pleurocolpus Crosnier, 1995
 Pseudomedaeus Guinot, 1968
 Rizalthus Mendoza & Ng, 2008
 Visayax Mendoza & Ng, 2008
 Glyptoxanthinae Mendoza & Guinot, 2011
 Glyptoxanthus A. Milne-Edwards, 1879
 Kraussiinae Ng, 1993
 Garthasia Ng, 1993
 Kraussia Dana, 1852
 Palapedia Ng, 1993
 Liomerinae T. Sakai, 1976
 Actiomera Ng, Guinot & Davie, 2008
 Bruciana Serène, 1977
 Liomera Dana, 1851
 Meriola Davie, 1993
 Neoliomera Odhner, 1925
 Neomeria † C.-H. Hu & Tao, 1996
 Paraliomera Rathbun, 1930
 Polydectinae Dana, 1851
 Lybia H. Milne-Edwards, 1834
 Polydectus H. Milne-Edwards, 1837
 Speocarcininae Števčić, 2005
 Speocarcinus Stimpson, 1859
 Xanthinae MacLeay, 1838
 Cataleptodius Guinot, 1968
 Coralliope Guinot, 1967
 Cycloxanthops Rathbun, 1897
 Demania Laurie, 1906
 Ectaesthesius Rathbun, 1898
 Epixanthops Serène, 1984
 Eucratodes A. Milne-Edwards, 1880
 Euryxanthops Garth & Kim, 1983
 Garthiope Guinot, 1990
 Gaudichaudia Rathbun, 1930
 Gonopanope Guinot, 1967
 Guitonia Garth & Iliffe, 1992
 Jacforus Ng & P. F. Clark, 2003
 Juxtaxanthias Ward, 1942
 Lachnopodus Stimpson, 1858
 Leptodius A. Milne-Edwards, 1863
 Liagore De Haan, 1833
 Linnaeoxanthus Števčić, 2005
 Lioxanthodes Calman, 1909
 Macromedaeus Ward, 1942
 Marratha Ng & P. F. Clark, 2003
 Megametope Filhol, 1886
 Megamia † Karasawa, 1993
 Melybia Stimpson, 1871
 Metaxanthops Serène, 1984
 Metopoxantho † De Man, 1904
 Microcassiope Guinot, 1967
 Micropanope Stimpson, 1871
 Nanocassiope Guinot, 1967
 Nectopanope Wood-Mason & Alcock, 1891
 Neolioxantho Garth & Kim, 1983
 Neoxanthias Ward, 1932
 Neoxanthops Guinot, 1968
 Orphnoxanthus Alcock, 1896
 Ovatis Ng & H.-I. Chen, 2004
 Palaeoxanthops † Karasawa, 1993
 Paraxanthias Odhner, 1925
 Paraxanthodes Guinot, 1968
 Paraxanthus Lucas, 1844
 Xanthias Rathbun, 1897
 Xantho Leach, 1814
 Xanthodius Stimpson, 1859
 Zalasiinae Serène, 1968
 Banareia A. Milne-Edwards, 1869
 Calvactaea Ward, 1933
 Zalasius Rathbun, 1897
 Zosiminae Alcock, 1898
 Atergatis De Haan, 1833
 Atergatopsis A. Milne-Edwards, 1862
 Lophozozymus A. Milne-Edwards, 1863
 Paratergatis T. Sakai, 1965
 Platypodia Bell, 1835
 Platypodiella Guinot, 1967
 Pulcratis Ng & Huang, 1977
 Zosimus Leach, 1818
 Zozymodes Heller, 1861
 Incertae sedis
 Haydnella † Müller, 1984
 Nogarolia † Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 1994
 Sculptoplax † Müller & Collins, 1991

Примечания 

Xanthoidea
Семейства ракообразных